Пирцхалаишвили () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Пирцхалаишвили, Александр — грузинский историк, профессор.
 Пирцхалаишвили, Важа — грузинский актер.
 Пирцхалаишвили, Джони Михайлович (род. 1947) — грузинский генерал-лейтенант.
 Пирцхалаишвили, Илья Георгиевич (1885—1937) — грузинский политик, член Учредительного собрания Грузии.
 Пирцхалаишвили, Темур — грузинский поэт.